Niemcy:
 Pankow – okręg administracyjny (Bezirk) w Berlinie
 Pankow – dzielnica Berlina

Osoby:
 Aleksandr Pankow – rosyjski hokeista
 John Pankow – amerykański aktor

Inne:
 Pankow – ratusz w Berlinie
 Pankow – niemiecki zespół muzyczny
 Pankow – włoski zespół muzyczny
Zobacz też: 
 Berlin-Pankow
 Groß Pankow (Prignitz)
 Penkow
 Sonderzug nach Pankow